Target2, formellt Transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid, är ett system för bruttoavveckling av gränsöverskridande betalningar i realtid. Systemet ägs och drivs av Eurosystemet. Betalningstransaktioner i Target2 genomförs löpande på kontinuerlig basis med centralbankernas pengar och med omedelbar verkställighet. Det finns ingen övre eller nedre gräns för hur stora belopp som kan överföras vid en enskild betalning. Target2 används för betalningar i euro för att bland annat verkställa centralbankernas monetära politik och för att genomföra betalningar mellan olika banker inom euroområdet. Target2 ersatte Target den 19 november 2007 med skillnaden att Target2 är baserat på en gemensam teknisk plattform kallad SSP. Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d'Italia och Banco de España ansvarar för driften av den tekniska plattformen.

Under 2013 verkställde Target2 i snitt 363 099 betalningar per dag med ett motsvarande totalt värde på 1,9 biljoner euro per dag. I snitt hade varje transaktion ett värde på 5,3 miljoner euro. Över två tredjedelar av alla betalningar var dock på mindre än 50 000 euro och enbart 12 procent av alla betalningar var på mer än 1 miljon euro. Över 99 procent av betalningarna genomfördes på kortare tid än fem minuter.

Se även 
 Gemensamma eurobetalningsområdet

Referenser 

Eurosamarbetet